Wulkow – frazione della città tedesca di Jerichow
 Wulkow – frazione della città tedesca di Neuruppin
 Wulkow – località della frazione di Hangelsberg del comune tedesco di Grünheide (Mark)
 Wulkow – frazione del comune tedesco di Neuhardenberg
 Wulkow – frazione del comune tedesco di Wusterhausen/Dosse
 Großwulkow (lett.: «Wulkow grande») – frazione della città tedesca di Jerichow
 Kleinwulkow (lett.: «Wulkow piccola») – frazione della città tedesca di Jerichow